Úrsula de Colônia — (das Onze Mil Virgens) santa e mártir cristã ()
 Santa Úrsula (Tenerife) — município de Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha
 375 Ursula — asteroide da cintura principal
 Ursulaea — género botânico pertencente à família Bromeliaceae

Ver também 
 Ordem de Santa Úrsula — ordem religiosa católica, também conhecida como Irmãs Ursulinas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos